Winnica
Miejscowości w USA:
 Vineyard – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sacramento
 Vineyard – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Utah
Gminy w USA:
 Vineyard (ang. Vineyard Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Vineyard (ang. Vineyard Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lawrence